Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozgrywany był w dniach 24 lipca–6 sierpnia 2021 w hali Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Konkurencje 
 Mężczyźni i kobiety
 Singel
 Turniej drużynowy
 Turniej mieszany

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Zawody drużynowe
 Japonia jako gospodarz ma zapewnione miejsce.
 Dziewięć drużyn dostanie kwalifikację z turnieju kwalifikacyjnego.
 Kwalifikację można uzyskać poprzez: Igrzyska europejskie, Igrzyska afrykańskie, Mistrzostwa Azji, kwalifikacje Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz Oceanii.
 Zawody mieszane
 Sześć drużyn dostanie kwalifikację poprzez ranking światowy.
 Cztery drużyny dostaną kwalifikację poprzez finałowy turniej touru światowego ITTF
 Kwalifikację można uzyskać poprzez: Igrzyska europejskie, kwalifikacje Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji
 Jedno miejsce zostanie przydzielone drużynie z Oceanii.
 Singiel
 Mężczyźni
 16 państw które zakwalifikują się do turnieju drużynowego mężczyzn mogą wystawić po dwóch zawodników.
 6 mężczyzn dostanie kwalifikację poprzez ranking światowy.
 Dodatkowe miejsca w singlu można uzyskać poprzez: Igrzyska europejskie (1 miejsce) oraz turnieje kwalifikacyjne (Zachodnia Azja – 1 miejsce, Afryka – 4 miejsca, Ameryka Północna – 1 miejsce, światowy – 4 miejsca, Azja – 5 miejsc, Ameryka Łacińska – 4 miejsca, Europa – 5 miejsc).
 Jedno miejsce zostanie przydzielone zawodnikowi z Oceanii oraz zaproszony zostanie jeden zawodnik.
 Kobiety
 16 państw które zakwalifikują się do turnieju drużynowego kobiet mogą wystawić po dwóch zawodników.
 10 kobiet dostanie kwalifikację poprzez ranking światowy.
 Dodatkowe miejsca w singlu można uzyskać poprzez: Igrzyska europejskie (2 miejsca), Igrzyska panamerykańskie (1 miejsce) oraz turnieje kwalifikacyjne (Zachodnia Azja – 1 miejsce, Afryka – 4 miejsca, Ameryka Północna – 1 miejsce, światowy – 5 miejsc, Azja – 5 miejsc, Ameryka Łacińska – 3 miejsca, Europa – 4 miejsca).
 Jedno miejsce zostanie przydzielone zawodniczce z Oceanii oraz zaproszony zostanie jeden zawodnik.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020